est le  de bande dessinée de la série Ric Hochet.

Résumé 
Lors d'une émission de télé-réalité intitulée «  », un candidat, Feroun, meurt empoisonné dans des conditions étranges et non élucidées. Quelques mois plus tard, alors que la production prépare la  de cette émission, Ric est contacté par l'une des anciennes concurrentes, Lulli-Lulla, qui se sent en danger. Elle disparaît, puis on retrouve le cadavre d'une autre ancienne participante. Lulli-Lulla est soupçonnée, jusqu'à ce qu'on retrouve son corps. S'agit-il d'un suicide ? D'un meurtre ?

On perquisitionne chez Allbright, producteur de l'émission, mais aussi PDG d'un empire financier, notamment pharmaceutique. C'est alors qu'un autre candidat est retrouvé mort, dans une simulation de suicide. Bourdon, qui a trouvé une preuve, est alors enlevé et le ravisseur contacte Ric qui se rend au lieu de rendez-vous en suivant le GPS de la voiture qui lui avait été fournie. Sur place, il tombe sur Bretonneau, contrôleur du fisc, qui avait découvert des informations compromettantes pour Allbright et qui voulait le faire chanter. Mais Lulli-Lulla a voulu faire éclater l'affaire, c'est pourquoi il l'a tuée. Ric le met hors d'état de nuire avec l'aide d'un téléphone portable truqué, avant que Ledru n'intervienne.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Lieutenant Ledru
 Nadine
 Feroun, Lulli-Lulla, Bugsy, Iris, Charles-Lucien, Maggy, Lewis : candidats à l'émission Penthouse Story
 Rudolf Allbright : PDG du groupe Butterfeld ; sa fille Loïs Allbright
 Lamberto Alfredi : réalisateur de l'émission
 Sébastien Bretonneau : contrôleur du fisc, qui épluche les dossiers d'Allbright dans l'espoir d'être l'auteur du « redressement fiscal du siècle » .

Lieu de l'action 
 Paris

Notes et références 

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 2002
Loft Story (France)